Het ITU wereldkampioenschap triatlon 2006 werd gehouden van 2 tot 3 september in Lausanne.

Uitslagen

Elite mannen

Elite vrouwen

Neo-senioren mannen

Neo-senioren vrouwen

Junior mannen

Junior vrouwen

Triatlon in 2006
Wereldkampioenschap triatlon op de olympische afstand
Triatlon
Sport in Lausanne